Руфья́к-Толоза́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-15. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31462.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 10 км к северо-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1732 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1131 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 801 были экономически активными, 330 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 801 активных жителей работали 751 человек (408 мужчин и 343 женщины), безработных было 50 (29 мужчин и 21 женщина). Среди 330 неактивных 154 человека были учениками или студентами, 90 — пенсионерами, 86 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Лаврентия (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна